Софья Васильевна Мальцева (29 августа 1895, Москва, Российская империя — 26 апреля 1993, Москва, Россия) — российская и советская теннисистка, чемпионка СССР в одиночном разряде (1928, 1932) и женском парном разряде (1932), заслуженный мастер спорта СССР (1947), судья всесоюзной категории (1951).

Биография 
Софья Мальцева начала играть в теннис в 17-летнем возрасте в Петровско-Разумовском (в то время — отдельное село, которое в 1917 году вошло в состав Москвы). С 1915 года она играла за клуб «Унион». Первым крупным успехом Мальцевой стала победа в одиночном разряде на первом в советское время чемпионате Москвы 1918 года, причём «знатоков поразила тогда даже не столько сама победа Мальцевой, сколько стиль её игры — активный, атакующий, с выходами к сетке и уверенной игрой с лёта».

В первом чемпионате СССР по теннису, который состоялся в 1924 году, Софья Мальцева дошла до финала соревнований в одиночном разряде, но в решающем матче уступила Тамире Суходольской.

Летом 1928 года Софья Мальцева участвовала в теннисных соревнованиях Всесоюзной спартакиады, которые потом вошли в статистику в качестве четвёртого чемпионата СССР по теннису. В финале женского одиночного турнира она обыграла Нину Теплякову, завоевав таким образом своё первое звание чемпионки СССР.

Во второй раз Софья Мальцева стала чемпионкой СССР в одиночном разряде в 1932 году, победив в финальном матче Елену Александрову. В том же году, играя в паре с Александровой, Мальцева стала чемпионкой СССР в парном разряде.

Трижды (в 1928, 1929 и 1932 годах) Софья Мальцева возглавляла список сильнейших теннисисток СССР. В 1947 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

После окончания игровой карьеры Софья Мальцева участвовала во многих теннисных соревнованиях в качестве судьи, а также более 30 лет работала во Всесоюзной классификационной комиссии Федерации тенниса СССР. В 1951 году ей было присвоено звание судьи всесоюзной категории.

Софья Мальцева скончалась 26 апреля 1993 года в Москве. Урна с её прахом была захоронена в колумбарии Донского кладбища.

В 2007 году Софья Мальцева была включена в Зал российской теннисной славы.

Выступления на турнирах

Финалы чемпионата СССР

Одиночный разряд: 3 финала (2 победы — 1 поражение)

Парный разряд: 2 финала (1 победа)

Смешанный парный разряд: 1 финал (1 поражение)

Примечания

Ссылки 
 
 Мальцева Софья Васильевна, Теннис в России — www.tennis-russia.ru
 Патрикеев А. Софья Мальцева: Я всегда была темной лошадкой // Советский спорт. — 1992. — 1 октября. — с. 2.

Теннисисты России (до 1917)
Теннисисты СССР
Чемпионы СССР по теннису
Победители Всесоюзной спартакиады 1928 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Зал российской теннисной славы
Спортивные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории
Похороненные на Донском кладбище